Santarsiero è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santarsiere, Santarsieri.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lucano, è presente prevalentemente nel potentino.

Potrebbe derivare dalla storpiatura del nome del toponimo Sant'Arsenio.

In Italia conta circa 649 presenze.

La variante Santarsiere è tipicamente lucana e salernitana; Santarsieri è potentino e teramano.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani